Selvo ist der Familienname folgender Personen:
 Domenico Selvo († um 1087), Doge von Venedig
 Theodora Anna Doukaina Selvo (1058–1083), Frau des Dogen Domenico Silvo